Чемпионат России по пауэрлифтингу разыгрывается с 1988 года (до 1992 года — чемпионат РСФСР). Поскольку в конце 1980-х годов в официальной русскоязычной лексике отсутствовало слово пауэрлифтинг, первый чемпионат, прошедший в Красноярске в 1988 году, имел наименование чемпионата по атлетизму (силовому троеборью). Одним из организаторов и судьей первого чемпионата выступил В.Н. Пономарёв.

Чемпионаты

Ссылки 
 Протоколы на сайте IPF